Embajada de Estados Unidos puede hacer referencia a:
 Embajada de Estados Unidos en Argentina
 Embajada de Estados Unidos en Cuba
 Embajada de Estados Unidos en España y su sede en Madrid
 Embajada de Estados Unidos en México
 Embajada de Estados Unidos en Turquía
 Embajada de Estados Unidos en Venezuela